El término obra maestra puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Obra maestra, pieza que debía realizar un oficial para alcanzar el grado de maestro en los gremios medievales.
 Obra maestra o Magnum opus, trabajo hecho con asombrosa habilidad o el trabajo más grande de un artista.
 Obra maestra, película española del año 2000 dirigida por David Trueba.
 Anexo:Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, lista elementos del patrimonio cultural inmaterial, confeccionada por la Unesco, y que dicho organismo considera relevantes.